Sao steht für:

 Sankt in der portugiesische Sprache
 Sao-Kultur, eine alte Kultur im Tschadseegebiet
 Sao (Einheit), vietnamesisches Längenmaß
 Sao (Nereide), eine der Nereiden
 Sao (Mond), ein Mond des Neptun

SAO steht als Abkürzung für:
 Flughäfen in der Metropolregion von São Paulo nach dem IATA-Flughafencode
 Selbstadjungierter Operator in der Mathematik
 Session-At-Once, ein Brennmodus für CDs und DVDs
 Smithsonian Astrophysical Observatory in Cambridge (Massachusetts)
 Srpska Autonomna Oblast, selbsternannte autonome Gebiete der Serben in Kroatien sowie Bosnien und Herzegowina zu Beginn der Jugoslawienkriege (1990–1992)
 Schwarzer Adlerorden, der höchste preußische Orden 
 Sword Art Online, japanische Light-Novel- und Anime-Reihe

sao steht für:
 Sause (ISO-639-3-Code), Papuasprache des Orya-Zweigs der Orya–Tor-Sprachen in Indonesien

Abkürzung